Ljubimowka () ist der Name mehrerer Orte in Russland:

 in der Oblast Brjansk, siehe Ljubimowka (Brjansk)
 in der Oblast Kirow, siehe Ljubimowka (Kirow)
 in der Oblast Kostroma, siehe Ljubimowka (Kostroma)
 in der Oblast Kursk, siehe:
 Ljubimowka (Bolschoje Soldatskoje)
 Ljubimowka (Fatesch)
 Ljubimowka (Korenewo)
 Ljubimowka (Medwenka)
 in der Republik Mordwinien, siehe Ljubimowka (Mordwinien)
 im Rajon Muromzewo der Oblast Omsk, siehe Ljubimowka (Muromzewo)
 im Rajon Nischnjaja Omka der Oblast Omsk, siehe Ljubimowka (Nischnjaja Omka)
 im Rajon Okoneschnikowo der Oblast Omsk, siehe Ljubimowka (Okoneschnikowo)
 in der Oblast Orenburg, siehe Ljubimowka (Orenburg)
 in der Oblast Perm, siehe Ljubimowka (Perm)
 in der Oblast Rjasan, siehe Ljubimowka (Rjasan)
 in der Oblast Samara, siehe Ljubimowka (Samara)
 in der Oblast Tambow, siehe Ljubimowka (Tambow)
 in der Republik Tatarstan, siehe Ljubimowka (Tatarstan)
 in der Republik Tschuwaschien, siehe Ljubimowka (Tschuwaschien)
 in der Oblast Tula, siehe Ljubimowka (Tula)
 in der Oblast Twer, siehe Ljubimowka (Twer)

Siehe auch:
 Ljubymiwka (Begriffsklärung) (ukrainische Form)

en:Lyubimovka
nl:Ljoebimovka
pl:Lubimowka
ru:Любимовка